Cañar oder Cáñar steht für folgende geographischen Objekte:

 Cáñar, Ort und Gemeinde in der Provinz Granada, Spanien
 Cañar (Cañar), Stadt im Kanton Cañar, Ecuador
 Kanton Cañar, Kanton in Ecuador
 Provinz Cañar, Provinz in Ecuador